Clamecy, commune française de l'Aisne
 Clamecy, commune française de la Nièvre

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France